Viktor Andrejevič Polupanov (), ruski hokejist, * 1. januar 1946, Moskva, Rusija.

Polupanov je v sovjetski ligi igral za kluba Krila Sovjetov in CSKA Moskva, skupno je na 293-ih prvenstvenih tekmah dosegel 154 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil tri zlate medalje. Za reprezentanco je nastopil na 75-ih tekmah, na katerih je dosegel 43 golov.

Pregled kariere 

|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 7
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 11
| 8
| 19
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 6
| 6
| 12
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 7
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | 40
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki